|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Shenzhen (officieel Shenzhen Open) van 2017 vond plaats van zondag 1 tot en met zaterdag 7 januari 2017 in de Chinese plaats Shenzhen. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Agnieszka Radwańska bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Alison Riske.

De ongeplaatste Kateřina Siniaková uit Tsjechië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als achtste geplaatste Amerikaanse Alison Riske in twee sets. Siniaková wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltoernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Vania King en Monica Niculescu had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Niculescu speelde samen met Simona Halep – dit team was als vierde geplaatst maar strandde al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Raquel Atawo en Xu Yifan, bereikte de halve finale. Daar moesten zij verstek laten gaan wegens een buikspierblessure van Xu.

Het als tweede geplaatste duo Andrea Hlaváčková en Peng Shuai won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Raluca Olaru en Olha Savtsjoek in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Tsjechische Hlaváčková had daarnaast zeventien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Chinese Peng achttien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Shenzhen 2017
Shenzhen